«Апрельские дожди» () — американский независимый фильм, сюжет которого сценаристу и режиссёру Эндрю Робинсону был навеян событиями, произошедшими в школе Колумбайн 20 апреля 1999 года и в последующие дни. Во время стрельбы Робинсон был старшеклассником в Колумбайне.

Сюжет 
История рассказывает о группе выживших после стрельбы в школе. Парень по имени Шон является главным героем фильма. Во время стрельбы его любимая погибает и далее описывается его жизнь. Помимо него в фильме показываются истории других людей. Например, парень по имени Джейсон, которого СМИ называют героем и фотография которого на обложках всех газет. Другого участника событий Ника, который дружил со стрелявшим, теперь тоже винят в произошедшем.

В ролях 
 Келли Блатц — Шон Райан
 Дэрил Сабара — Джейсон Гейтс
 Эллен Уоглом — Эйприл Лоурен
 Джанель Пэриш — Вики
 Илейн Дуглас — Салли Ридман
 Том Арнольд — Мартин Блэкуелл
 Рейчел Лянь — Джессика
 Шон Дарри — Ник
 Брайан Мак-Клар— Джонатан
 Нина Рауш — Сэм
 Марк Арнольд — отец Шона
 Бленда О’Брайан — Хелен Манн
 Уильям Гриннан — Майк

См. также 
Художественные фильмы о стрельбе в школе:
 «Сердце Америки» (2002)
 «Слон» (2003)
 «Класс» (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт фильма
 

Фильмы-драмы США
Фильмы о насилии в школах
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2009 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Независимые фильмы США
Криминальные фильмы США
Молодёжные фильмы
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях